Николай Шаров:
 Шаров, Николай Владимирович (род. 1943) — академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2004).
 Шаров, Николай Давыдович (Шавер; 1897—1939) — деятель советских спецслужб.
 Шаров, Николай Дмитриевич (1916—2002) — Герой Советского Союза.
 Шаров, Николай Николаевич (род. 1940) — советский хоккеист.
 Шаров, Николай Павлович (1937—2001) — советский футболист.